О́лівер чи Оліве́р () — прізвище шотландського походження, або прізвище, похідне від французького особового імені Олів'є .

Відомі носії прізвища:

 Аріадна Олівер () — літературний персонаж, героїня романів англійської письменниці Агати Крісті.
 Арні Олівер (; 1907—1993) — американський футболіст, нападник, учасник чемпіонату світу 1930.
 Баррет Олівер (;  1973) — американський фотограф, колишній актор.
  (, або Барні Олівер ; 1916—1995) — американський вчений та інженер.
 Бронвін Олівер (; 1959—2006) — австралійська скульпторка.
  (; 1883—1957) — новозеландський ботанік і орнітолог.
 Гаррі Олівер:
 Гаррі Олівер (; 1888—1973) — американський гуморист, художник і артдиректор фільмів 1920-1930-х років.
 Гаррі Олівер (; 1898—1985) — канадський хокеїст.
 Девід Олівер (;  1982) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Деніел Олівер (; 1830—1916) — англійський ботанік.
 Джав'ян Олівер (;  1994) — американська спринтерка.
 Джеймс Тревор Олівер (;  1975) — англійський шеф-кухар, ресторатор, автор книг і телепрограм на теми кулінарії, підприємець та громадський діяч.
  (;  1942) — автогонщик з Великої Британії.
 Джон Олівер (;  1977) — британський комік, сатирик і актор.
  ( або ; 1938) — південноафриканський ботанік.
 Една Мей Олівер (; 1883—1942) — американська актриса.
 Інгрід Олівер (;  1977) — британсько-німецька акторка і гумористка, стендап-комік.
 Ісаак Олівер (; 1565?—1617) — англійський художник французького походження.
 Кінг Олівер (; 1885—1938) — корнетист, один з основоположників нью-орлеанського негритянського традиційного джазу.
 Лорен Олівер (;  1982) — американська письменниця.
 Майкл Олівер:
 Майкл Олівер (, при народженні Майкл Оліверіус ;  1981) — американський актор.
 Майкл Олівер (;  1985) — англійський футбольний арбітр.
 Мері Олівер (; 1935—2019) — американська поетеса.
 Мюррей Олівер (; 1937—2014) — канадський хокеїст.
 Селестен Олівер (; 1930—2011) — французький футболіст і тренер, бронзовий призер Чемпіонату світу з футболу (1958).
 Хаїм Олівер (; 1918—1986) — болгарський письменник, публіцист, сценарист.

Шотландські прізвища